Меаляда — португальська власна назва.

Топоніми

Кортегаса (Мортагуа) — парафія
 Кортегаса (Овар) — парафія